Barville puede referirse a:

 Barville, comuna francesa situada en Eure.
 Barville, comuna francesa situada en Orne.
 Barville, comuna francesa situada en Vosgos.